Peder Hegelund henviser til blandt andre:

 Peder Christensen Hegelund (1510-1590) – borgmester i Viborg
 Peder Jensen Hegelund (1542-1614) – biskop i Ribe
 Peder Mortensen Hegelund (1527-1584) – borgmester i Ribe